Епархия Гапа  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Гап, Франция. Епархия Гапа входит в митрополию Марселя. Кафедральным собором епархии Гапа является церковь Пресвятой Девы Марии и святого Арно.

История 
Епархия Гапа была основана в IV веке. В XI веке епископом Гапа был святой Арно, известный своей борьбой с симонией. В XVI веке в Гапе произошли столкновения между гугенотами и католиками, в результате которого город в 1562 году значительно пострадал от пожара. В XVIII веке епископ Франсуа-де-Малиссоль боролся с набиравшим в его епархии движением янсенизма.

29 ноября 1801 года, после заключения конкордата между Святым Престолом и Францией, епархия Гапа была упразднена и её территория была разделена между епархиями Диня и Гренобля.

6 октября 1822 года Римский папа Пий VII издал буллу Paternae charitatis, которой восстановил епархию Гапа, присоединив её к митрополии Экс-ан-Прованса.

16 декабря 2002 года епархия Гапа вошла в митрополию Марселя.

Ординарии епархии

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Paternae charitatis, Bullarii romani continuatio, Tomo XV, Romae 1853, pp. 577—585

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Гап